Lucas José Máximo (Itaperuna, Rio de Janeiro, 17 de agosto de 1918 — Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 20 de junho de 2007) foi um militar brasileiro.

Atuou na Base Aérea de Santa Cruz, Rio de Janeiro, e na Base Aérea do Recife, Pernambuco. Foi integrante do, à época, recém-criado 1º Grupo de Aviação de Caça da Força Aérea Brasileira, tendo lutado na Segunda Guerra Mundial em solo italiano, além de Panamá e Suffolk.
Recebeu diversas condecorações, entre elas, a Medalha da Campanha da Itália, a Medalha da Vitória, a Medalha do Mérito Santos Dumont, a Medalha Militar, a Cruz de Serviços Relevantes, a Cruz de Aviação, a Medalha da Campanha no Atlântico Sul, a Presidential Unit Citation, do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, entre outras.
À época da guerra, por sua conduta e presteza, também recebeu elogios do Comandante do Comando de Defesa do Caribe, atual Comando do Sul.

Ao retornar para o Brasil, atuou como Secretário-Executivo da Junta de Ação Social da Convenção Batista Carioca, cargo burocrático que, alguns anos depois, deixou para dedicar-se integralmente, como diretor-residente, à Cidade Batista Lar da Criança, orfanato localizado na Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro, onde permaneceu por 18 anos e fundou o Lar Batista do Ancião, marcando um período áureo destas instituições.

Casou-se com D. Cyrene Senra em 1952, com quem teve dois filhos: Aldrei e Neise. Seus netos são Marcela, Marcele e Lucas. O primeiro bisneto, Arthur, nasceu em 2010, filho de Marcela e Alan Barbosa Saldanha.

Militares do Rio de Janeiro